Révész Sándor
 Révész Sándor (1865–1928) újságíró
 Révész Sándor (1879–1907) tisztviselő, pártmunkás
 Révész Sándor (1891–1978) katonatiszt, huszárezredes
 Révész Sándor (1953) énekes (Generál, Piramis)
 Révész Sándor (1956) újságíró, szakíró, egyetemi tanársegéd
 Révész Sándor (?) karnagy
egyéb
 Révész Sándor, Révész Sándor első szólólemezének a címe (1985)